Diamond-like carbon, een koolstofstructuur die onder andere wordt toegepast op motorfietsen
Dienst voor Legercontacten, een Nederlands-Indische voorlichtingsdienst
Dillen & Le Jeune Cargo, een Belgisch spoorgoederenvervoerbedrijf
Downloadbare inhoud, met een Engelse term downloadable content (DLC) genoemd
Dunnelaagchromatografie, een kwalitatieve analysemethode die vooral gebruikt wordt om de identiteit van een stof vast te stellen, ook semi-kwantitatief